Utolsó szerelem
 Utolsó szerelem (Dernier amour), 1916-os francia film, Léonce Perret rendezésében
 Utolsó szerelem (Letzte Liebe), 1935-ös osztrák film, Fritz Schulz rendezésében
 Utolsó szerelem (Ultimo amore), 1947-es olasz film, Luigi Chiarini rendezésében
 Utolsó szerelem (Dernier amour), 1949-es francia film, Jean Stelli rendezésében
 Utolsó szerelem (Dashuria e fundit), 1995-ös albán film, Gjergj Xhuvani rendezésében
Az utolsó szerelem
 Az utolsó szerelem (Middle of the Night), 1959-es amerikai film, Delbert Mann rendezésében
 Casanova - Az utolsó szerelem (Dernier amour), 2019-es francia film, Benoît Jacquot rendezésében